Noor Sabri Abbas Hasan (ur. 6 czerwca 1984 r. w Bagdadzie) – iracki piłkarz, reprezentant kraju grający na pozycji bramkarza.

Kariera piłkarska 
Przygodę z futbolem rozpoczął w 2003 w klubie Al-Talaba. W 2006 przeszedł do Mes Kerman F.C. Po roku pobytu w klubie grał w klubie Dohuk FC. W 2008 przeszedł na rok do Al-Talaba. Od 2009 do 2010 był zawodnikiem Al-Quwa Al-Jawiya. Od 2010 do 2011 grał w Zaxo FC. Sezon 2011/2012 grał jako piłkarz Najaf FC. Sezon 2012/2013 to występy w Al-Naft. Kolejny rok spędził grając w Al-Quwa Al-Jawiya. Od 2014 jest graczem Naft Al-Wasat.

Kariera reprezentacyjna 
Karierę reprezentacyjną rozpoczął w 2003. Uczestnik Igrzysk Olimpijskich 2004 oraz Pucharu Azji 2007 (mistrzostwo). W 2009 został powołany przez trenera Velibora Milutinovicia na Pucharze Konfederacji 2009, gdzie Irak odpadła w fazie grupowej. W sumie w reprezentacji wystąpił w 94 spotkaniach.

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie national-football-teams.com

Reprezentanci Iraku w piłce nożnej
Piłkarze Al-Quwa Al-Jawiya
Uczestnicy Pucharu Azji 2007
Uczestnicy Pucharu Konfederacji w piłce nożnej 2009
Ludzie urodzeni w Bagdadzie
Urodzeni w 1984
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004